JDS steht für:
 Job-Diagnostic-Survey, arbeitspsychologisches Verfahren zur Bestimmung des Motivationspotenzials eines Arbeitsplatzes
 Sun Java Desktop, Softwarepaket zur Herstellung einer Arbeitsumgebung unter Solaris

JDS